Вилькув () — населённые пункты и административные единицы в Польше.

Гмины 
 Вилькув — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Намыслувский повят, Опольское воеводство.
 Вилькув — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят, Люблинское воеводство.

Населённые пункты 
 Вилькув — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.
 Вилькув — село в Злоторыйском повяте Нижнесилезского воеводства.